Fred van der Hoorn, né le  à Bois-le-Duc, est un joueur de football néerlandais, qui évoluait comme défenseur. Il a débuté et terminé sa carrière au sein du même club, le FC Den Bosch, passant également par Dundee United en Écosse et l'Eendracht Alost en Belgique.

Carrière

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe d'Écosse en 1994 avec Dundee United.
 Finaliste de la Coupe d'Écosse en 1991 avec Dundee United.
 2 fois champion des Pays-Bas de Division 2 en 1999 et 2001 avec Den Bosch

Statistiques par saison

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur néerlandais
Joueur du FC Den Bosch
Joueur du Dundee FC
Joueur de l'Eendracht Alost
Naissance en octobre 1963
Naissance à Bois-le-Duc